Kalívai kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kalívai (ort i Grekland), Kreta, Nomós Chaniás, 
 Prínos (ort i Grekland, Östra Makedonien och Thrakien), Nomós Kaválas, 

Robotskapade Greklandförgreningar